Стріли Амура –

 1. Голчасті та волосоподібні мінеральні включення в димчастому кварці або гірському кришталі.
 2. Застаріла назва гірського кришталю з включеннями товстоголчастого рутилу.

Див. також

 Список мінералів

Література

 Лазаренко Є.К., Винар О.М. Мінералогічний словник, К.: Наукова думка. - 1975. – 774 с.
	
Мінерали